Le Secret de Confrécourt est un film français réalisé par Tanguy Louvel, sorti le , pour fêter les 20 ans de la Route chantante. Ce film, créé par les Guides et Scouts d'Europe, a pour objectif de montrer ce que vivent les jeunes adultes au sein du mouvement. C'est aussi le premier long-métrage des Scouts d'Europe.

Synopsis 
Trois chefs scouts proposent à deux amis non scouts, de les accompagner à un rallye de district scout (rassemblement de tous les chefs scouts d'Europe du district).

Le lieu du camp est inconnu des participants, qui ne le découvrent qu'à leur arrivée. C'est le lieu des Carrières de Confrécourt, haut lieu de la Première Guerre mondiale. Lors d'une exploration, l'un des personnages chute au fond d'une salle souterraine, il va découvrir des lettres de poilus qui vont être le début de l'aventure.

Fiche technique 
 Titre : Le Secret de Confrécourt
 Réalisation : Tanguy Louvel
 Musique : Jean-Luc d'Assas
 Production : AGSE
 Pays : 
 Lieu de tournage : Confrécourt
 Genre : comédie dramatique
 Date de sortie :  :

Hommage 
Ce film est un hommage au père Paul Doncœur.

Anecdotes 
 Les Scouts ont réalisé le film durant leur camp
 Les lieux de tournages sont les vrais lieux des tranchées de 14-18
 Une tranchée a été spécialement creusée pour certaines scènes du film
 Les scouts ont pu installer un crucifix dans la chapelle du père Paul Doncœur
Le film a nécessité 150 personnes réparties entre : acteurs, figurants, danseurs, musiciens et techniciens

Notes et références

Liens externes 

Film français sorti en 2014
Film sur le scoutisme
Film sur la Première Guerre mondiale
Scoutisme en France